Die Central European Football League 2018 war die 13. Saison der Central European Football League. Sie begann am 14. April und endete am 9. Juni mit dem CEFL Bowl XIII, dem Endspiel. Dort traf Titelverteidiger Swarco Raiders Tirol auf die Koç Rams aus Istanbul und setzte sich im heimischen Tivoli Stadion  deutlich mit 49:20 durch.

Modus 
Die Teams traten in zwei Gruppen mit jeweils drei Teams an, die ein einfaches Rundenturnier ausspielten. Dabei hatte jedes Team ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Endspiel, den CEFL Bowl.

Teilnehmer 

Am Wettbewerb nahmen sechs Teams aus sechs verschiedenen Nationalverbänden teil. Angeführt wurde das Feld von Titelverteidiger Swarco Raiders Tirol. Für die Österreicher war es ebenso wie für die Koç Rams aus der Türkei und die Panthers Wrocław aus Polen die zweite Teilnahme nach 2017. Für die Kragujevac Wild Boars aus Serbien war es bereits die sechste Teilnahme, sie konnten dabei dreimal ins Finale einziehen und gewannen 2006 den Titel. Zum ersten Mal dabei waren die Prague Black Panthers und die Moscow Patriots.

  Swarco Raiders Tirol: Österreichischer Vizemeister, Titelverteidiger
  Kragujevac Wild Boars: ein Titel, drei Finalteilnahmen bei bisher 5 Teilnahmen
  Panthers Wrocław: Polnischer Meister, bisher eine Teilnahme
  Koç Rams: bisher eine Teilnahme
  Prague Black Panthers
  Moscow Patriots

Gruppenphase

Western Conference

Eastern Conference

CEFL Bowl 
Das Finale wurde am 9. Juni im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck ausgetragen. Vor 4000 Zuschauern stellten die Raiders mit drei Touchdowns im ersten Viertel bereits früh die Weichen auf Sieg. Für die Punkte auf Seiten der Tiroler waren vor allem Passempfänger Fabian Abfalter mit drei und Runningback Sandro Platzgummer mit vier Touchdowns. Auf Seiten der Rams konnte Quarterback David Whipple per Lauf und Pass je einen Touchdown erzielen. Als MVP des Spiels wurde Linebacker Fabian Seeber von den Raiders ausgezeichnet.

Weblinks 
 Offizielle Seite auf european-league.com

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2018
2018